China Open 2013 steht für:

 China Open 2013 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2013 (Tennis), Tennisturnier
 China Open Super Series 2013, Badmintonturnier